Wabel ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Wabel (1889–1981), Schweizer Maler, Zeichner und Kunstpädagoge 
 Johann Wabel (* 1904), deutscher Politiker (NSDAP) und Landrat